Kritu – jeden z synów Brahmy, mędrzec indyjski
 Kritu Marotu – miejscowość w Republice Cypryjskiej, w dystrykcie Pafos
 Kritu Tera – miejscowość w Republice Cypryjskiej, w dystrykcie Pafos